Ге́рцик — українське прізвище.

 Герцик Аделаїда Казимирівна (1874-1925) — поетеса Срібної доби російської поезії, прозаїк і перекладачка, авторка «Підвальних нарисів» про червоний терор в Криму, сестра Євгенії Герцик.
 Герцик Григорій Павлович — один із найвідданіших прибічників Івана Мазепи і Пилипа Орлика.
 Герцик Євгенія Казимирівна (1878 — 1944) — поетеса Срібної доби російської поезії, прозаїк, перекладачка і мемуаристка, сестра Аделаїди Герцик.
 Герцик Іван Павлович — український державний діяч, генеральний хорунжий в уряді Пилипа Орлика, син Павла Герцика і брат Григорія Герцика.
 Герцик Мирослав Степанович — провідний український тренер з веслування, організатор фізкультурно-спортивного руху, почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури, член-кореспондент Української АН, відмінник освіти України.
 Герцик Олександра Олексіївна (1886, Полтава — 1964, Полтава) — українська акторка, дружина співака Івана Козловського.
 Герцик Павло Семенович (пом. 1699) — представник козацької старшини, полтавський полковник часів Гетьманщини.
 Герцик Ростислав Андрійович — спортсмен-фехтувальник, чемпіон Європи в командних змаганнях, бронзовий призер чемпіонату світу (2013).
 Герцик Щасний — крем'янецький староста.

Примітки

Див. також 
 Герцики

Українські прізвища